Џејк Ејбрахам () је британски глумац, рођен 1967. године у Ливерпулу (Енглеска). Најпознатији је по својим улогама у филмовима Формула 51 и Две чађаве двоцевке.

Филмографија 

|-
| 1998. || Две чађаве двоцевке || -{Lock, Stock And Two Smoking Barrels}- || Дин ||
|-
| 2001. || Условни официр || -{The Parole Officer }- || Сиди Блок ||
|-
| 2001. || Формула 51 || -{Formula 51 }- || Коноко ||
|-
| 2001. || Опака машина || -{Mean Machine}- || Боб Картер ||
|-
| 2002. || Трагедија осветника || -{Revengers Tragedy }- || други човјек у бару ||
|-
| 2003. || Амерички рођаци || -{American Cousins }- || Винс ||
|-
| 2003. || Командир || -{The Commander}- || Тони Фармер ||
|-
| 2003. || Дјевица Ливерпула || -{The Virgin of Liverpool }- || Бил ||
|-
| 2003. || Ох Марбела! || -{Oh Marbella!}- || ОПЦ 1 ||
|-
| 2010. || Лондонски булевар || -{London Boulevard }- || папарацо ||
|-
| 2011. || Спајк Ајленд || -{Spike Island}- || телохранитељ Дејв ||
|-
| 2013. || Тамла Роуз || -{Tamla Rose}- || Џим ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1967.
Британски глумци
Енглески глумци